Gesteente dat voornamelijk uit carbonaten (verbindingen van carbonaat-ionen) bestaat, zie kalksteen;
Een concretie van carbonaatverbindingen in de urinewegen, zie niersteen.